Die Barclays Dubai Tennis Championships 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 8. März 2008 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Las Vegas die Tennis Channel Open 2008 gespielt. Diese zählten, anders als die Barclays Dubai Tennis Championships, zur Kategorie der International Series, wohingegen das Turnier in Dubai zur International Series Gold zählte.

Roger Federer war der Titelverteidiger im Einzel und scheiterte dieses Jahr bereits in der ersten Runde gegen Andy Murray. Im Finale siegte der an sechs gesetzte Andy Roddick in drei Sätzen mit 6:78, 6:4 und 6:2 gegen Feliciano López. Im Doppel waren im vorherigen Jahr Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić erfolgreich, die dieses Jahr mit anderen Partnern antraten und in der ersten Runde bzw. im Halbfinale ausschieden. Im Finale setzten sich Simon Aspelin und Julian Knowle gegen Martin Damm und Pavel Vízner mit 7:5, 7:67 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.401.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.426.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. März 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Dubai